Marsu peut désigner :
 Marsu est un militant du rock alternatif.
 Marsu est le petit nom du marsupilami.
 le surnom du mathématicien Cédric Villani dans ses années étudiantes.
 Marsu Productions, maison d'édition monégasque.

Voir aussi 

Abréviation